El término saltarín de barba blanca puede referirse a:

 Saltarín de barba blanca (C. altera), el nombre común de la especie de ave Corapipo altera,

o

 Saltarín de barba blanca (M. manacus), el nombre común de la especie de ave Manacus manacus en Perú.